

Cinema 
 Poker Face - film del 2022 diretto da Russell Crowe

Modi di dire 
Faccia da poker (poker face nella lingua inglese) – espressione facciale caratterizzata da un posizionamento neutro dei tratti facciali, atta a denotare l'assenza di emozioni forti

Musica 
Poker Face – brano di Hitomi pubblicato nell'album Déjà-vu, del 1997
Poker Face – singolo di Ayumi Hamasaki del 1998
Poker Face – brano degli Swollen Members pubblicato nell'album Bad Dreams, del 2001
Poker Face – singolo di Lady Gaga del 2008
Poker Face – brano di Miss Monochrome del 2013

Poesia 
Pokerface – raccolta di poesie di Billy Collins, del 1977

Soprannomi 
Ebenezer Robertson Goodfellow  (detto Poker Face, 1907-1985) – giocatore e allenatore professionistico canadese di hockey su ghiaccio
Hanns-Joachim Gottlob Scharff (detto Poker Face, 1907-1992) – investigatore della Luftwaffe durante la Seconda Guerra Mondiale

Televisione 
PokerFace – programma televisivo a premi in onda sulla rete inglese ITV
PokerFace: Dil Sachcha Chehra Jhootha – edizione indiana del format inglese
La forza del silenzio (Poker Face) – sesto episodio dell'ottava stagione della serie Grey's Anatomy

Pagine correlate 
 Faccia
 Face (disambigua)